

Astronomia
 155438 Velásquez – asteroide della fascia principale

Persone
 Ana Ethel del Rosario Jara Velásquez – politica e avvocata peruviana
 Arley Betancourth Velásquez – ex calciatore colombiano
 Cain Velasquez – wrestler ed ex artista marziale misto statunitense
 César Velásquez – ex calciatore paraguaiano
 David Suazo Velásquez – allenatore di calcio ed ex calciatore honduregno
 Diego Cuadros – calciatore colombiano
 Félix Joan Crisanto Velásquez – calciatore honduregno
 Gilberto Velásquez – ex calciatore paraguaiano
 Guillermo Velásquez Ramírez – arbitro di calcio colombiano
 Irene Velásquez – ex cestista cilena
 Javier Velásquez – politico e avvocato peruviano
 Jealisse Andrea Tovar Velásquez – modella colombiana
 Jhon Jairo Velásquez – criminale colombiano
 José Velásquez – ex calciatore peruviano
 José Velásquez – militare ed esploratore spagnolo
 José Velásquez Colón – calciatore honduregno
 Juan Velásquez – ex calciatore peruviano
 Julian Velásquez – schermidore argentino
 Manuel Velásquez Villaverde – calciatore spagnolo
 María Teresa Barreto Velásquez – attrice colombiana
 Mario Virginio Ortíz Velásquez – ex calciatore messicano
 Patricia Velásquez – attrice e supermodella venezuelana
 Ramón José Velásquez – politico, giornalista e storico venezuelano
 Rubén Velásquez – ex calciatore colombiano
 Sebastián Velásquez – calciatore colombiano
 Víctor Velásquez – ex calciatore salvadoregno
 Víctor Hugo Marulanda Velásquez – ex calciatore e dirigente sportivo colombiano
 Wilfred Velásquez – calciatore guatemalteco
 Williams Velásquez – calciatore venezuelano
 Wilmer Velásquez – ex calciatore honduregno

Pagine correlate
 Velázquez (disambigua)